En français, le mot ces est un adjectif démonstratif.

Sigle 

CES est un sigle qui peut désigner :

 certificat d'études spécialisées ancien diplôme de santé publique ;
 chèque emploi-service ;
 coefficient d'emprise au sol, notion du droit de l'urbanisme en France ;
 Collège d'enseignement secondaire, ancien établissement d’enseignement secondaire en France ;
 Collège des économistes de la santé ;
 Comité économique et social européen, un organe consultatif de l'Union Européenne ;
 condition d'évolution spontanée en thermodynamique chimique ;
 Confédération européenne des syndicats ;
 Conférence des évêques suisses ;
 Conseil économique et social, une assemblée consultative française ;
 Fonction de production CES en économie ;
 Consumer Electronics Show, salon d'innovation technologique en électronique américain
 contrat d'emploi solidarité, contrat de travail français ;
 contribution exceptionnelle de solidarité, cotisation sociale française ;
 stimulation crânienne par électrothérapie.

Code 

CES ou ces est un code qui peut désigner :
 CES, , en Nouvelle Galle du Sud, en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 CES, China Eastern Airlines, en République populaire de Chine, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 ces, le tchèque, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Patronyme 

 Louis de Cès-Caupenne, homme politique français.

Code IATA des aéroports